Buschfunk bezeichnet:

 umgangssprachlich ein Gerücht, auch eine unklare Quelle für zumeist unbewiesene Informationen, siehe auch Nachrichtentrommel
 einen Berliner Musikverlag, siehe Buschfunk (Musikverlag)
 einen twitter-ähnlichen Nachrichtendienst auf den Internet-Plattformen der VZnet Netzwerke
 In der Zeit des Nationalsozialismus wurden Feindsender, speziell die BBC, als Buschfunk bezeichnet, da die Sendungen der BBC aus dem Bush House kamen.

Siehe auch: